Pfleiderer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Pfleiderer (1877–1957), deutscher Unternehmer
 Albrecht Pfleiderer (* 1931), deutscher Gynäkologe
 Beatrix Pfleiderer (1941–2011), deutsche Anthropologin
 Bettina Pfleiderer (* 1961), deutsche Medizinerin und Chemikerin
 Carl Pfleiderer (1881–1960), deutscher Ingenieur
 Christian Pfleiderer (* 1965), deutscher Physiker
 Christoph Friedrich von Pfleiderer (1736–1821), deutscher Mathematiker 
 Eberhard Pfleiderer (* 1947), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (Grüne) 
 Edmund von Pfleiderer (1842–1902), deutscher Philosoph
 Eduard Karl Pfleiderer (1810–1861), deutscher Mathematiker 
 Georg Pfleiderer (1892–1973), deutscher Architekt
 Georg Pfleiderer (Theologe) (* 1960), deutscher Theologe
 Gerhard Pfleiderer (1921–2008), deutscher Biochemiker
 Gustav Adolf Pfleiderer (1845–1896), deutscher Unternehmer
 Heinrich Pfleiderer (1900–1973), deutscher Bioklimatologe
 Helene Pfleiderer (1911–1994), deutsche Wohltäterin
 Herbert Pfleiderer (1912–1982), deutscher Unternehmer
 Hugo von Pfleiderer (1864–1951), württembergischer Oberamtmann 
 Johann Christoph Pfleiderer (1784–1842), Abgeordneter im württembergischen Landtag, „Kastenpfleger“ und Bäcker
 Jörg Pfleiderer (1931–2021), Astronom
 Karl Georg Pfleiderer (1899–1957), deutscher Politiker (FDP/DVP) und Diplomat
 Martin Pfleiderer (* 1967), deutscher Musikwissenschaftler
 Max Pfleiderer (1877–1936), württembergischer Oberamtmann
 Neele Pfleiderer (* 1982), deutsche Jazzmusikerin
 Otto Pfleiderer (1839–1908), deutscher Theologe
 Otto Ernst Pfleiderer (1904–1989), deutscher Ökonom und Zentralbankpolitiker
 Paul Pfleiderer (1848–1903), deutscher Unternehmer (siehe Coperion Werner & Pfleiderer)
 Paul Otto Pfleiderer (1880–1960), deutscher Unternehmer
 Rudolf Pfleiderer (1841–1917), deutscher Kunsthistoriker, Erzieher und Pfarrer
 Rudolf Pfleiderer (1912–1997), deutscher Jurist
 Wilhelm Pfleiderer (1878–1953), deutscher Dialektologe

Pfleiderer ist der Name folgender Unternehmen:
 Pfleiderer (Unternehmen), Hersteller von Holzwerkstoffen
 Pfleiderer Spezialpapiere seit 1881 Spezialpapiere aus Teisnach

Siehe auch:
 Häberle und Pfleiderer
 Coperion Werner & Pfleiderer
 Villa Pfleiderer